Nekrassow (russisch Некрасов) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Nekrassow (1883–1957), russischer Physiker, Mathematiker und Hochschullehrer
 Alexei Iwanowitsch Nekrassow (1885–1950), russischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Andrei Lwowitsch Nekrassow (* 1958), russischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Nikita Alexandrowitsch Nekrassow (* 1973), russischer Physiker

 Pawel Alexejewitsch Nekrassow (1853–1924), russischer Mathematiker (Stochastik)
 Wsewolod Nikolajewitsch Nekrassow (1934–2009), russischer Dichter
 Wiktor Platonowitsch Nekrassow (1911–1987), sowjetischer Schriftsteller
 Sot Nekrassow (1908–1990), sowjetischer Gelehrter

Nekrasov bzw. Nekrassow bezeichnet:
 (2907) Nekrasov, nach Nikolai Alexejewitsch Nekrassow benannter Asteroid
 Tatiana Nekrasov (* 1983), deutsche Schauspielerin